Ива́н Симако́в:
 Симаков, Иван Михайлович (1920—1972) — полный кавалер ордена Славы.
 Симаков, Иван Николаевич (1906—1953) — военный лётчик, майор, Герой Советского Союза.